Зерка́льное — пресноводное озеро в Кавалеровском районе Приморского края.

Расположено в долине реки Зеркальная, ближайший населённый пункт — село Зеркальное Кавалеровского района. Длина озера около 1,5 км, ширина — около 0,9 км.

Озеро соединено протокой с рекой, в него впадают несколько маловодных ручьёв (Падь Зеркальная 7 км) и река Падь Овсянникова 13 км в длину. Единственное крупное озеро в горном Кавалеровском районе.

На озере построена база отдыха «Зеркальная» Хрустальненского горно-обогатительного комбината. Постановлением Администрации Приморского края озеро Зеркальное является особо охраняемой природной территорией рекреационного назначения в Приморском крае.

Дорога от озера далее ведёт к бухте Зеркальная, через протоку построен железобетонный мост. На берегах протоки находятся пчеловодческие хозяйства.

Примечания

Ссылки 
 
 
 База отдыха «Зеркальная» 
 
 

Бассейн Зеркальной
Озёра Приморского края
Кавалеровский район
Памятники природы Приморского края